Cireșoaia se poate referi la:

 Cireșoaia, Bacău
 Cireșoaia, Bistrița-Năsăud

Vezi și 
 Cireșu (dezambiguizare)

Toponime românești